Боровиця — одна з назв ялівця звичайного

Боровиця — село, Житомирська область, Коростенський район
 Боровиця — село, Черкаська область, Чигиринський район

Боровиця — селище, Лузький район, Кіровська область
 Боровиця — село, Мурашинський район, Кіровська область
 Боровиця — селище, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Велика Боровиця
 Мала Боровиця